Александр Гудыма:
 Гудыма, Александр Васильевич (род. 1950) — украинский политик, народный депутат Украины I созыва.
 Гудыма, Александр Николаевич (род. 1950) — украинский политик, народный депутат Украины III, IV и VI созывов.